Messene – personaggio della mitologia greca. Figlia di Triopa e sposa di Policaone
 Messene – comune della Grecia